Stachowicz ist der Familienname folgender Personen:
 Damian Stachowicz (1658–1699), polnischer Komponist
 Michał Franciszek Stachowicz (1768–1825), polnischer Maler und Zeichner
 Teodor Baltazar Stachowicz (1800–1873), polnischer Maler

Siehe auch:
 Stachiewicz
 Stachowitsch
 Stachowitz
 Stachowiak
 Stachowski